Решетино — название населённых пунктов в России:

 Решетино — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Решетино — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Решетино — деревня в Большеуковском районе Омской области.
 Решетино — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Решетино — деревня в Псковском районе Псковской области.

См. также 
Решетин